Александер Хартманн Ба (; род. 9 декабря 1997, Орслев, Дания) — датский футболист гамбийского происхождения, полузащитник клуба «Бенфика» и сборной Дании.

Александер родился в Дании в семье выходцев из Гамбии.

Клубная карьера 
Ба — воспитанник клубов «Орслев Болдклаб», Б1913, «Икаст» и «Несби». В 2016 году он дебютировал во Втором дивизионе Дании в составе последнего. Летом того же года Ба перешёл в «ХБ Кёге». 14 августа в матче против «Фредерисии» он дебютировал в Первой лиге Дании. В поединке против «Вайле» Александер забил свой первый гол за «ХБ Кёге». Летом 2018 года Ба подписал контракт с клубом «Сённерйюск». 13 августа в матче против «Эйсберга» он дебютировал в датской Суперлиге. 5 октября в поединке против «Вайле» Александер забил свой первый гол за «Сённерйюск». В 2020 году он помог команде завоевать Кубок Дании.

В начале 2021 года Ба перешёл в пражскую «Славию», подписав контракт на 4,5 года. Сумма трансфера составила 2,5 млн. евро. 16 января в матче против «Сигмы» он дебютировал в Первой лиге. 2 мая в поединке против «Виктории Пльзень» Александер забил свой первый гол за «Славию».

Международная карьера 
11 ноября 2020 года в товарищеском матче против сборной Швеции Ба дебютировал за сборную Дании. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Дании

Достижения 

Клубные

 «Сённерйюск»
 Обладатель Кубка Дании — 2019/20

 «Славия (Прага)»
 Чемпион Чехии — 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Славии» 
 Профиль на сайте Первой лиги Чехии 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «ХБ Кёге»
Игроки ФК «Сённерйюск»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон